Moisiu ist der albanische Name – abgeleitet von Moses – bekannter Persönlichkeiten:

 Alexander Moissi (1879–1935), auf Albanisch Aleksander Moisiu, Schauspieler
 Alfred Moisiu (* 1929), Politiker und Staatspräsident von Albanien